Бабушкина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Бабушкина, Кристина Константиновна (род. 1978) — российская актриса.
 Бабушкина, Людмила Валентиновна (род. 1951) — председатель Законодательного собрания Свердловской области с 2011 года.
 
 Бабушкина, Надежда Васильевна (1915—1936) — советская парашютистка, рекордсменка мира в групповом прыжке.
 Бабушкина, Олеся Сергеевна (род. 1989) — белорусская гимнастка.
 Бабушкина, Светлана Владимировна (род. 1992) — борец.
 Бабушкина, Татьяна Викторовна (1947—2008) — российский педагог.
 Бабушкина, Яна Андреевна (род. 1989) — российская биатлонистка. Топоним 
 Бабушкина — залив Охотского моря.
 Бабушкина — река в Томской области, приток Нюрольки.
 имени Бабушкина — село в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Бабушкина — посёлок в составе города Челябинска.
 имени И. В. Бабушкина — парк в Санкт-Петербурге

 См. также 
 Бабушкино
 Бабушкинское